Франсуа Сикар (, Франсуа-Леон Сикар; 21 апреля 1862, Тур — 8 июля 1934, Париж), — французский скульптор.Франсуа-Леон Сикар считается одним из наиболее талантливых и всё же в большинстве своём художественно-неуловимым скульптором конца XIX и начала XX века. Его работы включают вклад в скульптурный комплекс Лувра, так и многочисленные скульптуры по всему миру.

Биография 
Сикар родился в городе Тур, Учился с Луи-Эрнест Барриа, и известен своими литографиями и патриотически-яростными оригинальными произведениями искусства. Несмотря на его плодовитость и работ по всей Европе, на удивление мало известно о нём самом. Его работы очень похожи на работы  (1827—1920) и  (1809—1879), и он, возможно, работал и сотрудничал с Крауком.

Наиболее известные работы 
 Le Bon Samaritain (Добрый самаритянин)
 Oedipe et le Sphinx (Эдип и Сфинкс)
  в Сиднее, Австралия
 четыре атланта для мэрии Тура, circa 1900
 Autel de la Convention nationale or Autel républicain (Panthéon de Paris, France, 1913)

Ссылки 

Скульпторы Франции
Скульпторы XIX века
Скульпторы XX века
Стипендиаты французской академии в Риме